Лаптиха — деревня в Бежецком районе Тверской области, административный центр Лаптихинского сельского поселения.

География 
Деревня находится на автодороге 28К-0058 Тверь — Устюжна в 12 км на юго-запад от районного центра Бежецка.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Скорыневской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Лаптихинского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — центр Лаптихинского сельского поселения.

В годы Советской Власти в деревне существовал колхоз «Победитель».

До 2011 года в деревне действовала Лаптихинская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В деревне расположены детсад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района